Pessoas
Wilnelia Merced

Geografia dos Estados Unidos
Rio Merced
Merced (Califórnia)
Condado de Merced

Veja também

Desambiguação